Le dimanche  est le 249 jour de l'année 1880.

Naissances 
 Gino Olivetti (mort le ), industriel, député et dirigeant de football italien

Décès 
 Aleksander Tyszyński (né le ), critique littéraire, philosophe et écrivain polonais
 Auguste-Louis-Dominique Delpech (né le ), personnalité politique française

Voir aussi 
 5 septembre et septembre 1880